Szur bezeichnet Dörfer in Polen:
 Szur (Krasnobród), Dorf der Gmina Krasnobród in der Woiwodschaft Lublin
 Szur (Łomża), Wüstung auf dem Gebiet der Gmina Łomża in der Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Szűr in Ungarn